Oak Island (Canada), een berucht eiland in Canada.
 Oak Island (eiland in North Carolina), een eiland in de Amerikaanse staat North Carolina.
 Oak Island (North Carolina), de plaats op het eiland in de Amerikaanse staat North Carolina.
 Oak Island (eiland in Minnesota), een eiland in de Amerikaanse staat Minnesota

Zie ook:
 She Oakeiland, een eiland in Australië.